Дмитрий Анатольевич Нескоромный (; род. 5 мая 1978 года, Луганск) — украинский военный, полковник. Заместитель  с 1 июля по 8 ноября 2019 года. Руководил операцией по задержанию одного из «».

Первый заместитель Председателя СБУ — начальник  Центрального управления СБУ с 8 ноября 2019 года до 13 марта 2020 года.

Биография 
Окончил Луганский институт внутренних дел МВД Украины по специальности «Правоведение» (1999),  (2000). Кандидат юридических наук.

1999 г. — начало военной службы в органах государственной безопасности (занимал должности от оперуполномоченного регионального управления Службы безопасности до заместителя начальника  СБУ).

2018 г. — назначен заместителем начальника Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области.

За добросовестное отношение и достижение конкретных положительных результатов в работе награжден ведомственной наградой Службы безопасности «Огнестрельное оружие».

Примечания 

Выпускники Луганского государственного университета внутренних дел
Выпускники вузов Киева
Сотрудники Службы безопасности Украины